Araújo Alves ist der Familienname folgender Personen:

 Alcides Araújo Alves (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Marcelo Araújo Alves, deutsch-brasilianischer Sänger